Le terme Chabbie constitue un patronyme d'origine française. Ce terme peut se référer à:

Personnalités
Jacqueline Chabbi (née en 1943), historienne, professeur en Études arabes à l'université de Paris-VIII (Paris Saint-Denis), habilitée à diriger des recherches.

Toponymes
Rivière Chabbie, un affluent de la rivière Turgeon, coulant au Canada dans le district de Cochrane en Ontario et dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec.
Lac Chabbie, un plan d'eau dans le district de Cochrane en Ontario, au Canada.
Lac Chabbie Nord, un plan d'eau dans le district de Cochrane en Ontario, au Canada.